Peschiera kan syfta på:

 Peschiera – synonymnamn för en del arter ett släkte i familjen oleanderväxter, se Fjärilsgardeniasläktet

Geografi

Italien 

 Peschiera del Garda, kommun, Veneto, Provincia di Verona, 
 Peschiera Borromeo – en ort och kommun i storstadsregionen Milano
 Torrente Peschiera, vattendrag, Basilicata, 

Robotskapade Italienförgreningar